Сека може бити:

 Сека, тепање сестри
 Сека (име), женско име
 Сека, женски надимак
 Сека Алексић (1981—), певачица
 Сека Саблић (1942—), глумица